FAL steht als Abkürzung für:
 Forschungsanstalt für Landwirtschaft, siehe Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
 Free Art License, siehe Lizenz Freie Kunst
 Fusil automatique léger (leichtes automatisches Gewehr), siehe FN FAL
 Ferrovie Appulo–Lucane, italienische Eisenbahngesellschaft
 Kfz-Kennzeichen von Landkreis Fallingbostel, der im heutigen Landkreis Heidekreis, Niedersachsen, aufgegangen ist

FAL steht für:
 den Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Coll’habert et Sénéchal
 Fal Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Fal steht für:
 River Fal, Fluss in Cornwall
 Benjamín Fal, mexikanischer Fußballtrainer und -spieler
 Manuel Fal Conde (1894–1975), Anführer der carlistischen Comunión Tradicionalista
 Hauptort der Yap-Insel Rumung
 Feueraluminisierung von Stahlblech

Siehe auch:
 Fall (Begriffsklärung)
 Faal (Begriffsklärung)
 Fahl (Begriffsklärung)
 Vahl (Begriffsklärung)

Abkürzung